Salgueira puede referirse a:
El nombre común de la planta Lythrum salicaria.
El nombre común de la planta Salix atrocinerea.
El nombre común de la planta '''''Salix pedicellata.